Arla har flere betydninger:
 Arla Foods, en stor skandinavisk mejeriproducent
 Arla Foods (Finland), et datterselskab
 Arla Foods UK, et datterselskab
 Arla (filsystem), en implementering af Andrew File System
 Arla (natsværmer), en slægt af natsværmere
 Arkansas Library Association
 Arla (Grækenland), en græsk landsby
 Ärla, en svensk landsby
 ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad (fransk), Azawads Revolutionære Befrielseshær